Anikejew oder Anikejewa ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Stepanowitsch Anikejew (* 1967), russischer Ruderer
 Grigori Wiktorowitsch Anikejew (* 1972), russischer Politiker
 Iwan Nikolajewitsch Anikejew (1933–1992), sowjetischer Raumfahreranwärter, Mitglied der ersten Kosmonautengruppe der Sowjetunion
 Jekaterina Jewgenjewna Anikejewa (* 1969), russische Wasserballspielerin